Семинол има више значења:
 Семиноли, савез индијанских племена
 Округ Семинол (Џорџија)
 Округ Семинол (Оклахома)
 Округ Семинол (Флорида)
 Семинол (Тексас)
 Семинол (Флорида)